Strada statale 56 – strada statale polacca
 Strada statale 56 di Gorizia – strada statale italiana